Der Turnverein Nellingen 1893 e.V. ist ein deutscher Sportverein aus dem Ostfilderner Stadtteil Nellingen in Baden-Württemberg. Überregional bekannt ist der Verein durch seine Frauenhandballmannschaft, die der Bundesliga angehörte.

Der Verein 

Gegründet wurde der Verein im Jahr 1893. Er hat etwa 3.200 Mitglieder, die in 13 Abteilungen organisiert sind: Badminton, Basketball, Fußball, Handball Frauen, Herzsport, Leichtathletik, Schwimmen, Ski, Taekwondo, Volleyball, Tennis, Tischtennis, Turnen.

Handballerinnen 

Die „Hornets“, wie sich die TV-Handballerinnen nennen, spielten in der Saison 2002/03 schon ein Mal in der 2. Bundesliga, mussten die Liga aber direkt mit 0:52 Punkten wieder verlassen. Damals firmierte man zwei Jahre lang, von 2001 bis 2003, unter dem Namen HaSpo Ostfildern. Den Wiederaufstieg in die 2. Liga schaffte die Mannschaft 2005, als man sich mit 42:10 Punkten und sieben Zählern Vorsprung auf die SG Leutershausen die Meisterschaft der Regionalliga Süd sicherte. In der Saison 2007/08 erreichten die Hornets als Tabellenvierte erstmals die Aufstiegs-Play-Offs zur Bundesliga. Mit einem 28:25-Heimsieg über den Nordmeister Borussia Dortmund sorgte man da zunächst für eine große Überraschung, musste aber beim 21:31 im Rückspiel die Überlegenheit des späteren Bundesliga-Aufsteigers anerkennen. In der Saison 2009/10 erreichten sie als Tabellenzweite erneut die Aufstiegs-Play-Offs. Nachdem dad Halbfinale gegen den SC Greven 09 gewonnen wurde, scheiterten sie im Finale an der SG Handball Rosengarten. Auch in der folgenden Saison 2010/11 erreichten sie als Tabellenzweite die Aufstiegs-Play-Offs. Im Halbfinale gewann man gegen den SV Union Halle-Neustadt. Wie im Jahr zuvor verlor man aber das Finale, dieses Mal gegen den SVG Celle aufgrund der Auswärtstorregel. In der Saison 2011/12 wurde der Aufstieg in die 1. Bundesliga erneut knapp verpasst, dieses Mal aufgrund des um 18 Tore schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem TuS Weibern. 2016 gelang Nellingen schließlich der Aufstieg in die Bundesliga. Nach der Saison 2018/19 zog Nellingen seine Damenmannschaft aus der Bundesliga zurück und tritt in der kommenden Saison in der 3. Liga an.

Ihre Heimspiele trägt die Mannschaft in der Sporthalle 1 in der Ostfildener Ernst-Kirchner-Straße aus.

Größte Erfolge 

 Aufstieg in die Bundesliga 2016
 Aufstieg in die 2. Bundesliga 2002, 2005
 Aufstieg in die Regionalliga 2000

Die Saisonbilanzen seit 1999/00

Bekannte Spielerinnen 
  Sarah Wachter 
  Celina Meißner 
  Stefanie Schoeneberg 
  Lena Degenhardt
 Catherine Csebits
  Šárka Frančíková
  Elisa Stuttfeld 
  Tanja Padutsch 
  Lena Degenhardt 
  Sarah Wachter
  Stefanie Schoeneberg 
  Celina Meißner
  Luisa Scherer
  Maren Weigel
  Simone Thiero

Weblinks 
 Homepage des Gesamtvereins
 Homepage der Schwaben Hornets Ostfildern

Einzelnachweise 

Nellingen, TV
Nellingen, Tv
 
Gegründet 1893
Organisation (Ostfildern)